Ромейко-Гурко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ромейко-Гурко, Николай Александрович (1866—1923) — русский и советский инженер, изобретатель.
 Ромейко-Гурко, Иосиф Александрович (1859—1920) — член Совета Главного управления по делам печати в 1900—1909 гг., гофмейстер.
 Ромейко-Гурко, Иосиф Владимирович (1828—1901) — русский генерал-фельдмаршал, наиболее известный благодаря своим победам в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
 См. также 
 Гурко — литовско-белорусский дворянский род герба Гурко.
 Друцкие-Соколинские-Гурко-Ромейко — русский княжеский род, отрасль князей Друцких-Соколинских.
 Гурко-Ромейко, Иосиф Иосифович (? — 1811) — государственный деятель Российской империи, первый курляндский вице-губернатор.